Nang (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Nyingtri in de Tibetaanse Autonome Regio
Nang (gemeente), een gemeente en hoofdplaats van het arrondissement Nang in Tibet